Zürcher Modell steht für:

 Zürcher Modell der Arbeitszufriedenheit, siehe Arbeitszufriedenheit #Geschichte
 Zürcher Modell der sozialen Motivation, Modell der Wirkungszusammenhänge von Motivationssystemen
 Zürcher Ressourcen Modell, psychoedukatives Selbstmanagement-Training
 Zürcher Modell, geplante Gründung einer „deutsch-deutschen“ Bank in Zürich, siehe Kommerzielle Koordinierung #Beschaffung von Devisen